

Apc

Toponyme 

 Apc, une commune hongroise.

APC 
APC peut faire référence à :

Sport 

 Association les Professionnels du Catch, compagnie de catch française.

Art 
 A Perfect Circle, un groupe de rock ;
 Antipop Consortium, un groupe de hip-hop alternatif américain ;
 Association des producteurs de cinéma, un syndicat français de producteurs de cinéma indépendants ;
 Association professionnelle des cinéastes, un ancien syndicat québécois aujourd'hui connu comme l'Alliance québécoise des techniciens de l'image et du son ;

Droit 
 Accord de performance collective

Éducation 
 Activités pédagogiques complémentaires, des activités pédagogiques hors temps de classe en petits groupes, en France, dans l'Éducation nationale ;

Termes militaires et d'histoire 
 Armoured personnel carrier (en français, véhicule de transport de troupes) ;
 APC M113, un véhicule de transport de troupes américain de la guerre du Viêt Nam ;
 Accords de partenariat et de coopération, des accords signés en 1994 entre la Russie et l'Union Européenne ;
 Armée populaire de Corée, la force armée de la Corée du Nord ;
 Autorité provisoire de la coalition, le gouvernement provisoire d'Irak établi par les vainqueurs de la guerre d'Irak en  ;

Industrie 
 Atelier de production et de création, une marque française de prêt-à-porter ;
 American Power Conversion, une société américaine d'équipements électriques de sûreté appartenant au groupe Schneider Electric ;
  ;
 Aurora Plastics Corporation, une compagnie américaine de maquettes ;

Politique 
  All People's Congress (en français, Congrès de tout le peuple), un parti politique sierra-léonais ;

Science 
 Alternative PHP Cache, une extension pour le langage PHP destinée à en améliorer les performances ;
 Adenomatous Polyposis Coli, un gène ;
 allophycocyanine, un fluorochrome utilisé en cytométrie en flux et en microscopie ;
 AstroParticule et Cosmologie, un laboratoire de recherche de l'université Paris VII - Diderot ;
 APC, en biologie cellulaire, un complexe formé par une cdk et une cycline, qui fait passer la cellule de la mitose à l'interphase (en phase G1) ;
 Antigen-presenting cell (en français, cellule présentatrice d'antigène), un type de cellules jouant un rôle dans le système immunitaire ;
  (en français frais de traitement des articles, un coût qui est parfois facturé aux auteurs d'articles scientifiques pour rendre leurs articles accessibles à tous gratuitement ;

Administratif 
 arrêté préfectoral complémentaire ;
 Assemblée populaire communale, une instance délibérante de la commune en Algérie.